Гладыш — река в России, протекает по Приозерскому району Ленинградской области. Длина реки составляет 16,6 км.

География 
Гладыш вытекает из озера Боркова, находящегося на территории дачного посёлка Орехово восточнее платформы 67 км железнодорожной линии Санкт-Петербург — Хийтола. Течёт в общем направлении на север. На правом берегу расположена деревня Снегирёвка. В нескольких километрах севернее Снегирёвки Гладыш поворачивает на восток. Впадает в Сосновку западнее деревни Удальцово.

История 
До переименования, последовавшего после массового переименования ойконимов Карельского Перешейка, Гладыш состоял из двух ручьёв — Куусиойа (), в верховьях, и Савотанойа (, в нижнем течении до слияния с рекой Такайоки. Устьевой участок, после слияния, носил название Риискарийоки ().

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь, речной подбассейн реки — Нева и реки бассейна Ладожского озера (без подбассейна Свирь и Волхов, российская часть бассейнов). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300212102000009737.

Комментарии

Примечания 

Бассейн Бурной
Реки Приозерского района